EVR lahko pomeni:
 Eesti Raudtee (nekdaj Eesti Vabariigi Raudtee), estonska nacionalna železniška družba.
 Periyar Ramasami, poznan pod kratico EVR, indijski družbeni reformator.
 Electronic Video Recording, videoformat v poznih 1960. letih.

EVR je tudi napačna kratica za valuto evro. Uradna je EUR.